Pterinochilus lugardi – pająk z rodziny ptasznikowatych.

Ptasznik ten zamieszkuje południowo-wschodnią Afrykę. Żyje w norkach gęsto oplecionych pajęczyną.

Samice osiągają do 5–5,5 cm długości ciała, samce o wiele mniejsze – dorosłe mają od 3–3,5 cm. Gatunek na pierwszy rzut oka odróżnia się od innych przedstawicieli rodzaju Pterinochilus ze względu na bardzo jasne ubarwienie – jasny beż i brąz oraz odcienie szarości. Karapaks i szczękoczułki są najjaśniejsze, odwłok i odnóża lekko ciemniejsze. Samice żyją 7–12 lat, samce po ostatniej wylince żyją około 12 miesięcy.

Sprowokowany atakuje z ogromną prędkością, kąsa bez zastanowienia. Dysponuje bardzo silnym jadem.

Bibliografia 
 Gallon, R.C. 2002. Revision of the African genera Pterinochilus and Eucratoscelus (Araneae, Theraphosidae, Harpactirinae).

Ptasznikowate
Pająki Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1900 roku